«Ведьмак» () — американо-польский фэнтезийный телесериал, снятый по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского. Премьера первого сезона состоялась на стриминг-сервисе Netflix 20 декабря 2019 года, премьера второго сезона — 17 декабря 2021 года. В сентябре 2021 года был анонсирован третий сезон, позже началась подготовка к съёмкам четвёртого и пятого сезонов. 25 декабря 2022 года на экраны вышел приквел шоу — сериал «Ведьмак: Происхождение».

Сюжет 
Ведьмак Геральт из Ривии, мутант и убийца чудовищ, изо всех сил старается найти своё место в мире, где люди часто оказываются намного хуже монстров. Сюжет первого сезона большей частью представляет собой адаптацию некоторых рассказов первых двух книг саги о Ведьмаке — «Последнее желание» и «Меч Предназначения». Сюжет второго сезона стал адаптацией книги «Кровь эльфов».

В ролях 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется

Основной состав

Второстепенный состав

Гостевой состав

Русский дубляж 
Производство русской версии: студия «Пифагор»

 Режиссёр дубляжа: Иван Калинин
 Перевод/Русский синхронный текст/Автор песен: Сергей Козин
 Консультант: Дмитрий Буримский
 Звукорежиссёр, Звукорежиссёр монтажа: Евгения Гордеева
 Звукорежиссёр записи: Денис Вакуленко
 Звукорежиссёр перезаписи: Formosa Group
 Менеджер проекта: Анна Атаян
 Музыкальный директор: Евгений Толоконников

Роли дублировали 

 Сергей Пономарёв, Степан Студилов (в юности) — Геральт из Ривии
 Вероника Саркисова — Йеннифэр из Венгерберга
 Александра Курагина — Цирилла
 Татьяна Шитова — Тиссая де Врие
 Даниил Эльдаров — Кагыр
 Олег Новиков — Истредд
 Марк Попов — Дара
 Алёна Минчук — Фрингилья Виго, Паветта
 Прохор Чеховской — Лютик
 Алёна Созинова — Трисс Меригольд, Глацелла, Аильна, Королева Мэва
 Иван Калинин — Вильгефорц, Филип, Цока, Лорд Слиздяк, Адонис
 Владимир Антоник (1 сезон), Денис Беспалый (2 сезон) — Стрегобор
 Александр Хорлин — Эйст Турсеах, Острит
 Илья Крутояров — Лазло, Филавандрель, Сегелин, Йож, Эйк
 Сергей Чихачёв — Данек, Арториус Виго, Богольт, Эверард, Король эльфов, толстяк («Банкеты, ублюдки и похороны»), лысый («Желания из бутылки»)
 Юлия Горохова — Ренфри, женщина («Четыре марки»)
 Ольга Зубкова — Калантэ
 Элина Фатеева — Марилька, Тиффания, Сабрина Глевиссиг, Вэя, Микаэла, Лара Доррен, воительница («Банкеты, ублюдки и похороны»)
 Геннадий Новиков — Мышовур, Король Фольтест, Хэйк
 Андрей Гриневич — Весемир
 Анна Киселёва — Францеска
 Евгений Рубцов — Эскель
 Антон Эльдаров — Ламберт
 Александр Носков — Ногорн, Хемет, Ярпен, гвардеец («Предательская луна»), рыцарь («Банкеты, ублюдки и похороны»)
 Ольга Зверева — Аника, Зола, чародейка («Предательская луна»)
 Александр Воронов — Флетчер, Ремус, Бо Берран, Йурга, Колин, Койон, Кодрингер, глашатай («Банкеты, ублюдки и похороны»), всадник («Перед падением»)
 Иван Мишин — Зик Озол, Микаль, Антон, Гейдж, Ярре, Мартин
 Татьяна Ермилова — Торувьель, Даника (1 сезон), Калис, Тэя, Висенна
 Елена Шульман — Лилия, Эитнэ, Мина, Волет Мейр
 Евгений Хазов — Гильтин
 Никита Прозоровский — Борх, Эмгыр, Дийкстра
 Антон Морозов — Нивеллен
 Наталия Дербенева — Вереена, Фиалка, Мурта
 Дина Бобылёва — Даника (2 сезон)
 Алексей Войтюк — Балиан
 Ирина Киреева — Лидия
 Егор Жирнов — Риенс
 Анастасия Лапина — Фенн, Филиппа
 Юлия Яблонская — Нэннеке

Список эпизодов

Сезон 1 (2019)

Сезон 2 (2021)

Производство

Разработка 
В мае 2017 года Netflix объявил о начале работы над англоязычной адаптацией серии романов польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак». Стало известно, что разработкой занимаются компании Sean Daniel Company (ныне дочерняя студия Hivemind) и Platige Image, а в декабре 2017-го Лорен Шмидт Хиссрих была назначена шоураннером проекта. В январе 2018 года было объявлено, что сценарий пилотного эпизода был завершён. В апреле 2018 года из Twitter Лорен Шмидт стало известно, что первый сезон будет состоять из восьми эпизодов и что съёмки будут проходить по большей части в Центральной Европе.

В ноябре 2019 года шоураннер проекта заявила, что создателями запланированы семь потенциальных сезонов. Продюсер Томаш Багиньский пообещал, что между сезонами поклонники сериала получат «несколько сюрпризов». Один из них — анимационный спин-офф «Ведьмак: Кошмар волка», повествующий о наставнике Геральта Весемире, который вышел на экраны 23 августа 2021 года. Разработкой проекта занимается Studio Mir, авторы «Легенды о Корре», «Гетто» и «Вольтрон: Легендарный защитник». Авторами сценария выступили Бо ДеМайо и Лорен Ш. Хиссрих.

Съёмки 
Съёмки первого сезона стартовали в Венгрии 31 октября 2018 года. В марте 2019 года прошли съёмки на островах Гран-Канария, Пальма и Ла-Гомера, входящих в архипелаг Канарских островов. Кроме того, съёмочная команда побывала в венгерско-словацкой крепости Комаром, польских замках Огродзенец и Рабштын, венгерских Вайдахуньяд и Тата, а также в австрийском Кройценштайне и, вероятно, некоторых других. Съёмочный период официально завершился 30 мая 2019 года.

17 февраля 2020 года официально стартовали съёмки второго сезона. Они закончились 1 апреля 2021 года, а премьера сезона состоялась 17 декабря 2021 года. 20 декабря выйдет специальный эпизод сериала, «Ведьмак: Разблокировано».

Третий сезон сериала ещё осенью 2020 года был добавлен в базу данных Гильдии сценаристов США, что говорит о начале ранних этапов производства. Он был официально анонсирован в сентябре 2021 года. В сентябре 2022 года стало известно о продлении шоу на четвёртый и пятый сезоны, которые планируется снимать подряд.

Показ 
В апреле 2019 года представитель Netflix Тед Сарандос сообщил, что премьера первого сезона намечена на конец 2019 года. В октябре было официально подтверждено, что все эпизоды сезона станут доступны 20 декабря 2019 года. Релиз состоялся на сайте Netflix в 11 часов утра по московскому времени.

Первый тизер сериала был продемонстрирован 19 июля 2019 года на San Diego Comic-Con International. Главный трейлер представили 31 октября 2019 года на Lucca Comics and Games в городе Лукка. Второй и финальный трейлер первого сезона был выпущен на видеохостинге YouTube 12 декабря 2019 года.

В январе 2020 года Netflix объявил, что за первый месяц после выхода первый сезон посмотрели более 76 миллионов зрителей.

Музыкальное сопровождение 
Саундтрек к сериалу написала американка российского происхождения Соня Белоусова и итальянец . Всего было использовано более 60 самых разных инструментов от различных барабанов, тарелок, гонгов, колокольчиков, гуслей, бансури и китайской флейты сюнь, изготовленной специально для сериала до скрипок, контрабасов, гитар и колесной лиры, ранее использовавшейся для создания саундтрека к известной видеоигре по той же книжной вселенной — Ведьмак 3: Дикая Охота. Несмотря на такое огромное количество инструментов, однажды композиторы дошли до того, что использовали железный мусорный бак и бутылку воды, которую наполняли и сливали в зависимости от того, какой звук им был нужен — они оказались очень полезными. Для композиций «Here’s Your Destiny» и «The Law of Surprise» был записан хор, который поётся на искусственном языке, созданным лингвистом Д. Питерсоном. Создатели желали придать композициям славянский колорит, но при этом они не хотели, чтобы он был на каком-то существующем языке, потому как это бы мешало диалогам персонажей и концентрации зрителей.

Отзывы и оценки 

Первый сезон в прессе был встречен сдержанно-положительно, в особенности положительных отзывов удостоился Генри Кавилл в главной роли. Rotten Tomatoes обобщает отзывы западных критиков так: «Хотя мир «Ведьмака» порой кажется лишь наполовину сформировавшимся, Генри Кавилл привносит свою бравую харизму в сериал, насыщенный необычными элементами фэнтези и чёрным юмором». 

В российской прессе мнения разделились. Положительные отзывы на первый сезон опубликовали издания Искусство кино, Film.ru, Metro, Meduza, Wonderzine. Отрицательные — «Игромания» и Esquire  Издание «Канобу» опубликовало две рецензии с противоположными мнениями, а в обзоре «Мира фантастики» перечислены как плюсы, так и минусы сериала. В российских обзорах, как и в зарубежных, хвалили в первую очередь игру Кавилла и Джои Бэти (Лютик). Основную критику встретило построение сюжета в виде трёх линий в разных временных эпохах, а также дизайн нильфгаардских доспехов и нехватка славянских элементов, присущих королевствам Севера в первоисточнике.

Второй сезон заслужил более положительные отзывы, в прессе его называли «работой над ошибками» первого. Rotten Tomatoes обобщает отзывы западных критиков так: «Второй сезон «Ведьмака» дополняет первый в самом лучшем смысле — и, что важнее всего, остаётся очень увлекательным». В российской прессе сезон также был встречен положительно, в частности изданиями Film.ru, «Мир фантастики» (который озаглавил обзор «Они, блин, научились?»), "Комсомольская правда", Lifehacker. Но были и отрицательные отзывы, например, от журнала «7 дней» .

Споры вокруг актёрского состава 
В сентябре 2018 года стало известно, что на роль героини Цири ищут актрису категории , что расшифровывается как «чернокожий, азиат, или представитель иного этнического меньшинства», хотя персонаж по сюжету обладает белой кожей и светлыми (пепельно-серыми) волосами. Это вызвало шквал возмущения среди поклонников серии, которые заметили, что изображение неевропеоидных персонажей неуместно в сюжете, который происходит в вымышленном мире, источником вдохновения которого, по сложившемуся мнению, послужила средневековая Польша, отличавшаяся своей моноэтничностью. Лорен Шмидт Хиссрих отказалась подтверждать факт того, что Цири может играть не белая актриса, заметив, что действие фильма происходит в вымышленном мире и оно не должно досконально претендовать на историческую достоверность. После данного сообщения Лорен стала жертвой кибербуллинга. Данная новость также вызвала возмущение у многих интернет-пользователей из Польши, обвинивших американцев в неуважении и очернении польской культуры, потребовав, чтобы на роль Цири взяли актрису славянского происхождения. Вскоре появился новый отчёт от разработчиков, согласно которому на роль Цири ищут актрису польского происхождения, а определение BAME также может означать человека родом из восточной Европы.

Ряд зарубежных СМИ осудили возмущения пользователей, обвинив их в расизме и пропаганде ненависти. Например, редактор Forbes заметил, что будет рад увидеть актрису азиатского или африканского происхождения в роли Цири и надеется, что она не станет жертвой интернет-травли. Это заявление возмутило некоторую часть фанатов серии, которые посчитали это неуважением к первоисточнику. Также фанаты возмущены расизмом вышеупомянутого редактора по отношению к белым людям..

Приквел 
В июле 2020 года стало известно о том, что ведётся работа над приквелом «Ведьмака» — мини-сериалом «Ведьмак: Происхождение», который будет включать шесть эпизодов. Действие фильма будет происходить за 1200 лет до эпохи Геральта, и речь пойдёт об эпохе Сопряжения сфер, когда в мире появились чудовища и ведьмаки.

Примечания

Ссылки 
 «Ведьмак» на сайте Netflix

Оригинальные программы Netflix
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2019 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США в жанре фэнтези
Драматические телесериалы США
Экранизации литературных произведений фантастики